Gloriana se poate referi la,

Regina Elisabeta I 

 Elisabeta I a Angliei
 Gloriana (operă Britten), operă de Benjamin Britten, lansată în 1953, având-o pe regina Elisabeta I ca protagonistă.

Literatură 

 Gloriana, protagonista poemului epic al lui Edmund Spenser intitulat The Faerie Queene,
 Una din poreclele reginei Elizabeth I of England (conform poemului alegoric al lui Spenser),
 Gloriana, or the Revolution of 1900, o nuvelă utopică din 1890 a autoarei Florence Dixie,
 Gloriana (roman), roman din 1978 a lui Michael Moorcock,
 Gloriana, un joc din lumea de ficțiune Quest for Glory.

Muzică 

 Gloriana (band), o formație de muzică country,
Gloriana (album), albumul lor de debut,
 Gloriana, o înregistrare a operei lui Britten, cu Josephine Barstow, dirijor Sir Charles Mackerras.

Altele 

 Gloriana (barjă), o barjă regală, construită cu ocazia Queen Elizabeth II's Diamond Jubilee